Галерия Боргезе () е художествена галерия в Рим, намираща се във вила Боргезе.

Възниква при кардинал Шипионе Боргезе (1576—1633). Своята съвременен вид приема при Маркантонио Боргезе IV (1730—1800), който в края на 18 век я преустройва в неокласически стил. Първият етаж на музей е посветен на скулптурата, а втория е картинна галерия.

Основни произведения

Живопис 
Сред картините има творби на холандски, фламандски, френски, немски и испански художници. Широко са представени картините на италианските художници от 16-17 век, например, творби на Леонардо да Винчи, Веронезе, Кореджо – „Даная“ (1531), Рафаело, Тициан, Рени, Чезаре Сесто, Рубенс. Има картини и на Караваджо и Тициан.

Скулптура

Външни препратки 
  Официален сайт
  Вила Боргезе през 1807: 3D реконструкция на фасадата

Боргезе
Боргезе
Боргезе